Кендрапара:

 Кендрапара — город в штате Орисса, Индия.
  Кендрапара — округ в штате Орисса, Индия.